Die Saison 2019/20 war die 31. Austragung der Fraueneishockey-Bundesliga in Deutschland. Die Ligadurchführung erfolgte durch den Deutschen Eishockey-Bund. Die Hauptrunde begann mit ihrem ersten Spieltag am 28. September 2019 und endete am 16. Februar 2020.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde am 11. März 2020 der Spielbetrieb sämtlicher Eishockey-Ligen in Deutschland für die Saison 2019/20 vorzeitig eingestellt und kein Meister gekürt.

Modus 
Wie in der Vorsaison spielen die Bundesliga-Vereine zunächst eine Doppelrunde aus. Die bisherige Drei-Punkteregelung wurde beibehalten, so dass bei einem Sieg in der regulären Spielzeit der Sieger drei Punkte, der Verlierer gar keinen Punkt erhält. Bei einem Unentschieden nach der regulären Spielzeit erhalten beide Mannschaften jeweils einen Punkt. Der Sieger der anschließenden Verlängerung oder des Penaltyschießens erhält einen Zusatzpunkt.

Anschließend wurden Play-Offs mit Halbfinale und Finale für die Teams der Plätze 1 bis 4 ausgespielt, um den Meister zu bestimmen.

Da in der Saison 2019/20 nur 7 Mannschaften zum Saisonbeginn an der Frauen-Bundesliga teilnahmen, sollten die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 7 eine "Round-Robin-Runde" als Einfachrunde spielen.

Durch den Rückzug der Düsseldorfer EG während der Saison wurde dieser Modus geändert und die beiden Letztplatzierten spielen eine Platzierungsrunde als Doppelrunde.

Teilnehmende Mannschaften 

 ESC Planegg
 EC Bergkamen
 Eisbären Juniors Berlin
 ECDC Memmingen
 ERC Ingolstadt
 Maddogs Mannheim
 Düsseldorfer EG

Die Liga bestand aus sieben Mannschaften der Vorsaison. Die Hannover Indians waren in der Vorsaison in den Play-Downs gegen Düsseldorf unterlegen und stiegen aus der Bundesliga ab. Der Aufsteiger Crocodiles Hamburg zog dagegen kurz vor Saisonbeginn seine Bewerbung zurück.

Von den sieben Teilnehmern spielten Planegg, Ingolstadt und Memmingen auch im EWHL Super Cup 2019. Das jeweils erste der DFEL-Spiele dieser Teams in der Hauptrunde zählte auch für den EWHL-Super-Cup.

Im Dezember 2019 zog die Düsseldorfer EG ihre Frauenmannschaft zurück, da sie nach dem Rücktritt des Trainers im Oktober 2019 keinen Ersatz für diesen finden konnte.

Hauptrunde

Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

Erläuterungen: , ; Abkürzungen: S = Sieg nach regulärer Spielzeit, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlage nach regulärer SpielzeitStand: 17. Februar 2020

Beste Scorerinnen 
Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Beste Scorerin der Eisbären Juniors Berlin
2 Zum Vergleich: Beste Scorerin der EC Bergkamener Bären
3 Zum Vergleich: Spielerin mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüterinnen 

Anmerkung: Torhüterinnen, die mindestens 25 % der Gesamtspielzeit ihrer Mannschaft absolvierten; Quelle: gamepitch.de; Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), Anteil= Anteil der Eiszeit der Mannschaft (in %), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Play-offs 

Die Play-offs wurden durchgängig im Modus Best-of-Three ausgespielt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der Spielbetrieb jedoch am 11. März 2020 abgebrochen und die Finalspiele nicht zu Ende gespielt.

Halbfinale

ESC Planegg – Eisbären Juniors Berlin

ECDC Memmingen – ERC Ingolstadt

Finale 

Die maximal zwei weiteren Finalspiele wurden abgesagt.

Beste Scorerinnen 
Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

Platzierungsrunde 

In der "Round-Robin-Runde" sollten die Mannschaften, die in der Hauptrunde auf den Plätzen 5–7 standen, eine Einfachrunde spielen. Nach dem Rückzug der Düsseldorfer EG während der Saison wurde der Spielmodus auf eine Doppelrunde der Teams auf den Plätzen 5 und 6 (Mad Dogs Mannheim und EC Bergkamener Bären) verändert.

Unterklassige Ligen

2. Liga Nord 

Die 2. Liga Nord war auch 2019/20 die zweithöchste Fraueneishockey-Spielklasse in Norddeutschland und wurde vom Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen veranstaltet.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie in Deutschland wurde die Saison nicht zu Ende gespielt. Die Kölner Haie stiegen als Ersatz für die Düsseldorfer EG in die Bundesliga auf.

Landesliga Bayern 

Die Landesliga, vom Bayerischen Eissport-Verband organisiert, ist für Bayern die zweithöchste Fraueneishockey-Spielklasse.

EBW Frauenliga 
Die "EBW-Frauenliga" ist die zweithöchste Eishockey-Spielklasse für die Region Baden-Württemberg und wird vom Eissport-Verband Baden-Württemberg organisiert.

Landesliga NRW 

Die vom EHV NRW organisierte Landesliga NRW war in der Saison 2019/20 die dritthöchste Frauenspielklasse für Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen.

Weblinks 
 Frauen-Bundesliga bei deb-online.de

Einzelnachweise 

2019
Eishockeysaison 2019/20